Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1989/1990 vans av Röda stjärnan.

Tabell

Skyttekung: 

Mästarna:
Röda stjärnan (tränare: Dragoslav Šekularac):

spelare (seriematcher/seriemål): Darko Pančev (32/25) Dragan "Piksi" Stojković (31/10) Robert Prosinečki (31/5) Duško Radinović (29/2) Ilija Najdoski (29/1) Dragi Kanatlarovski (29/1) Stevan Stojanović (29/0) -målvakt- Slobodan Marović (27/2) Dejan Savićević (25/10) Vladan Lukić (25/10) Vlada Stošić (24/4) Mitar Mrkela (22/2) Goran Jurić (21/0) Zoran Vujović (15/0) Miodrag Belodedici (14/1) Miloš Drizić (11/1) Refik Šabanadžović (10/0) Zvonko Milojević (4/0) -målvakt- Slavoljub Janković (2/0) Zoran Pavlović (2/0) Zoran Dimitrijević (1/0) Ivan Adžić (1/0) Vladimir Jugović (1/0)

Källor

Externa länkar
Jugoslaviska fotbollstabeller

Fotboll i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1989/1990
1989 i Jugoslavien
1990 i Jugoslavien